Hugolin Martelli ist der Name folgender Personen:

* Hugolin Martelli (Bischof, † 1523) († 1523), Bischof von Lecce und Narni
 Hugolin Martelli (Bischof, 1519) (1519–1592), Bischof von Glandèves